Еле́на Влади́мировна Кудряшо́ва (род. 14 апреля 1961 года, Архангельск, СССР) — российский философ, доктор философских наук, профессор. Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Биография 
Окончила Архангельский государственный педагогический институт имени М. В. Ломоносова (АГПИ) по специальности история и английский язык (1983).

Работала учителем истории и английского языка в Рембуевской восьмилетней школе Холмогорского района Архангельской области (1983—1986). Училась в очной аспирантуре (1987—1990), в очной докторантуре на кафедре философии Московского педагогического государственного университета (1994—1996). В 1990 защитила кандидатскую диссертацию «Социально-философские проблемы в работах Н. И. Бухарина» по специальности «История философии», в 1996 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Лидерство как предмет социально-философского анализа» по специальности «Социальная философия».

Преподавала в университетах: Умео и Лулео (Швеция), Осло (Норвегия), Оулу (Финляндия), Дж. Вашингтона, штата Орегон, колледже Льюиса и Кларка (США).

С 1986 работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, завкафедрой философии Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1999 занимала ряд должностей в администрации Архангельской области: начальник отдела науки и высшей школы, заместитель директора департамента образования и науки. С июня 2008 — заместитель главы администрации (заместитель Губернатора) Архангельской области по социальным вопросам. В апреле 2010 назначена ректором новообразованного Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Стажировки и повышение квалификации: ноябрь 2009 — Российская академия государственной службы при Президенте РФ — курсы повышения квалификации «Антикризисное управление социальной сферой». апрель 2004 — курсы Евросоюза по социальной экономике и местному развитию (Виченца, Италия). февраль-март 2003 — Программа МАШАВ (МИД Израиля) по менеджменту и лидерству, ноябрь-декабрь 1998 — NIKK (Осло, Норвегия) по политическому лидерству в Норвегии. Январь-август 1998 — Институт Кеннана (Вашингтон, США) «Управление системой высшего профессионального образования и науки в США»; Ноябрь-декабрь 1996 — Университет Осло (Норвегия) «Организация преподавания в классическом университете»; Июль 1995 — июнь 1996 — Университет Дж. Вашингтона (США) «Особенности управления современным университетом»; Апрель-май 1992 — Оксфордский университет (Великобритания) по политической этике и политическому лидерству.
Доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук. Автор четырех монографий и более 100 научных статей по вопросам управления, лидерства, развитию науки и высшего профессионального образования, международному сотрудничеству. Научный руководитель 43 кандидатских диссертаций по философским наукам.

Председатель диссертационного совета в САФУ имени М. В. Ломоносова по защитам кандидатских и докторских диссертации по социальной философии и социологии.

Член научно-методического совета по философии Министерства образования и науки РФ.

Член Общественного совета по профессиональному образованию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ, действительный член Российской академии естественных наук, член Российского совета по международным делам, член экспертного Совета по Арктике Совета Федерации, Совета Ассоциации полярников.

Член правления Совета Ассоциации ведущих вузов России, межрегионального Ломоносовского фонда.

Член рабочей группы по высшей школе и науке Баренцева Евро-Арктического региона.

Председатель Архангельского регионального отделения Союза ректоров России, Архангельского регионального отделения Всероссийского философского общества, Ассоциации краеведов Архангельской области.

Замужем, имеет двух дочерей. Муж — Юрий Владимирович Кудряшов, директор Дирекции программ развития САФУ.

10 марта 2015 г. следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело в отношении ректора ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» (САФУ) Елены Владимировны Кудряшовой, которую подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ): по версии следствия, Кудряшова в 2011 году во время подготовки и строительства здания библиотеки САФУ из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, что повлекло причинение материального ущерба учебному заведению на сумму более 7 миллионов рублей. 30 марта 2015 года Кудряшова, чей 5-летний контракт заканчивался 8 апреля, фактически сложила с себя полномочия ректора, однако осталась работать в вузе в качестве советника ректора по стратегическому развитию; должность и. о. ректора САФУ заняла Наталья Чичерина. В декабре 2015 года уголовное дело в отношении Е. В. Кудряшовой было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 79-р Елена Владимировна Кудряшова вновь назначена ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова сроком на 5 лет.

В 2022 году в должности ректора подписала обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.
Одновременно на сайте САФУ она опубликовала и своё собственное обращение, в котором, в частности, говорила:

И сегодня проведение спецоперации по освобождению украинской земли от националистической скверны — это выполнение исторического долга перед памятью поколения победителей.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-философы России
Ректоры вузов России
Ректоры АЛТИ-АГТУ-САФУ